Az 1998-as Australian Open férfi versenyét a cseh Petr Korda nyerte a chilei Marcelo Ríos előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapján

F1